Krępa [] heißen folgende Orte in Polen:

Stadtteil:
 Krępa (Ostrów Wielkopolski), Stadtteil von Ostrów Wielkopolski

Ortschaften:
 Krępa (Tuliszków), Dorf in der Gemeinde Tuliszków, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen
 Krępa (Iwaniska), Dorf in der Gemeinde Iwaniska, Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Krępa (Gołcza), Dorf in der Gemeinde Gołcza, Powiat Miechowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Krępa (Dobrzyń nad Wisłą) (Krempa), Dorf in der Gemeinde Dobrzyń nad Wisłą (Dobrin an der Weichsel), Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Krępa (Zielona Góra) (Krampe), Dorf in der kreisfreien Stadt Zielona Góra (Grünberg), Woiwodschaft Lebus
 Krępa (Domaniewice), Dorf in der Gemeinde Domaniewice, Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Krępa (Poddębice), Dorf in der Gemeinde Poddębice, Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Krępa (Lgota Wielka), Dorf in der Gemeinde Lgota Wielka, Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Krępa (Jeziorzany), Dorf in der Gemeinde Jeziorzany, Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Krępa (Lipowiec Kościelny), Dorf in der Gemeinde Lipowiec Kościelny, Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Krępa (Prażmów), Dorf in der Gemeinde Prażmów, Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
 Krępa (Przemków) (Krampf), Dorf in der Gemeinde Przemków (Primkenau), Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Krępa (Białogard) (Krampe), Ortschaft in der Gemeinde Białogard (Belgard), Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern
 Krępa (Bobolice) (Crampe), Dorf in der Gemeinde Bobolice (Bublitz), Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern

sowie die Fließgewässer:
 Krępa (Oder) im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Krępa (Krąpiel), fließt über den Krąpiel in die Ina